Det finns flera personer med namnet William Allen, bland andra:

William Allen (kardinal) - engelsk kardinal. Levde 1532-1594.
William Allen (kemist) - engelsk filantrop. Levde 1770-1843.
William Allen (författare) - amerikansk författare. Levde 1784-1864.
William Allen (guvernör) - amerikansk politiker. Levde 1803-1879.
William Allen (kongressledamot) - amerikansk politiker. Levde 1827-1881.

Se även 

 William Allan